Kutkowce - dawna wieś, obecnie dzielnica Tarnopola
 Kutkowce -  wieś na Ukrainie w rejonie czemerowieckim obwodu chmielnickiego.